Ardjoeno (berg), een berg in de Indonesische provincie Oost-Java.
 Zr. Ms. Ardjoeno (1850), een Nederlands raderstoomschip der eerste klasse vernoemd naar de berg Ardjoeno.
 Ardjoeno (1937), een Nederlandse hulpmijnenveger vernoemd naar de berg Ardjoeno.